МФК «Единство» — мини-футбольный клуб из Санкт-Петербурга, существовавший в 1997—2002 годах. До 2000 года назывался «Стройимпульс».

Два сезона провёл в Высшей лиге (тогда — высшем дивизионе российского мини-футбола). Высшее достижение — 12-е место в сезоне 2000/01.

История 
«Стройимпульс» был создан в 1997 году президентом одноимённой компании Сергеем Амелиным. Два сезона команда играла в городских соревнованиях, а в 1999 году заявилась в Первую лигу, второй дивизион в структуре российского мини-футбола. С первой попытки петербуржцы выиграли турнир и получили право на дебют в элите российского мини-футбола.

Амелин пригласил на должность главного тренера Юрия Руднева, впоследствии ставшего одним из самых титулованных тренеров России. Также он переименовал команду в «Единство», таким образом выразив свои политические взгляды. В сезоне 2000/01 «Единство» заняло 12-е место, сохранив место в Высшей лиге.

Вскоре Амелин потерял интерес к команде, всё больше времени уделяя футбольному «Динамо». «Единство» провело в Высшей лиге ещё один сезон, заняло там последнее место, после чего прекратило существование.

Выступления в Чемпионатах России

Бывшие известные игроки 

Мини-футбольные клубы России
Нефункционирующие мини-футбольные клубы
Спортивные клубы Санкт-Петербурга